Stauber ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Stauber (* 1974), österreichische Schauspielerin
 Carl Stauber (1815–1902), deutscher Genremaler, Illustrator, Karikaturist, Radierer und Lithograph
 Edith Stauber (* 1968), österreichische Regisseurin und Zeichnerin
 Franz Stauber (1928–2018), österreichischer Pädagoge, Psychologe und Philosoph
 Georg Stauber (1875–1952), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Georg Stauber (Theologe) (1882–1939), deutscher katholischer Geistlicher, Domkapitular und Direktor des Tübinger Wilhelmstifts
 John Stauber (* 1953), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Jules Stauber (1920–2008), deutsch-schweizerischer Cartoonist
 Karl Christoph Stauber, auch Karl Christian Stauber (1814–1860), deutscher Jurist und Politiker
 Katja Stauber (* 1962), Schweizer Fernsehmoderatorin
 Katrin Stauber (* 1976), deutsche Fußballspielerin
 Lucas Stauber (1617–1669), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Pete Stauber (* 1966), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Peter Stauber (* 1953), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Philipp Stauber (* 1965), deutscher Jazzgitarrist
 Reinhard Stauber (* 1960), deutscher Neuzeithistoriker
 Roland Stauber (* 1963), deutscher Krebsforscher
 Rudolf Stauber (* 1961), österreichischer Arzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Staubers